Ве́нчик:

 Венчик — совокупность окрашенных листочков (лепестков) двойного околоцветника.
 Венчик — кухонная принадлежность.
 Венчик (католицизм) — разновидность католической молитвы на чётках-розарии.
 Венчик (православие) — бумажная или тканевая лента, накладываемая на лоб при погребении.
 Венчик — деталь машин, ободок или кольцо.
 Венчик — явление, при котором облака светятся из-за свечения Луны.
 Венчик — верхнее завершение сосуда, ясно отличимое от стенки или горла.

См. также 
 Венчик полового члена или  — часть головки полового члена.
  (значения)